Santa Vitória – comune brasiliano dello stato Minas Gerais
 Santa Vitória – freguesia portoghese di Beja
 Santa Vitória do Ameixial – freguesia portoghese di Estremoz